Томас Франк:
* Франк, Томас (род. 1973) — датский футбольный тренер.
 Франк, Томас (род. 1971) — немецкий футболист.

См. также 
 :en:Thomas Frank
 :en:Thomas Franck